Carlos Gomes Leitão - político e proprietário rural  brasileiro.
 Carlos J. Leitão - político luso-canadiano.